Tracy Nelson  – attrice statunitense
Tracy Nelson  – cantante statunitense